Владле́н Семёнович Давы́дов (16 января 1924, Москва, РСФСР — 30 июня 2012, там же) — советский и русский артист театра и кино. Народный артист РСФСР (1969). Лауреат двух Сталинских премий (1950, 1951) и Государственной премии РФ. Член ВКП(б) с 1950 года. Академик Национальной академии кинематографических искусств.

Биография 
Родился 16 января 1924 года в Москве. В 1943 году поступил в только что созданную школу-студию МХАТ (курс И. М. Раевского), которую окончил в 1947 году; в том же году был принят в труппу Художественного театра. На сцене МХАТа дебютировал в 1948 году в роли Апреля в спектакле «Двенадцать месяцев» по сказке С. Я. Маршака.

С Художественным театром была связана вся творческая биография актёра; на этой сцене он сыграл десятки ролей классического и современного репертуара; после раскола МХАТа в 1987 году стал актёром МХТ им. Чехова. В 1986—2001 годах одновременно был директором музея МХАТа.

В советском кинематографе дебютировал в 1949 году в роли майора Кузьмина в фильме Григория Александрова «Встреча на Эльбе». Особенно запомнился как исполнитель роли К. К. Рокоссовского в киноэпопее Ю. Н. Озерова «Освобождение».

Скончался 30 июня 2012 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище (43 уч.).

Семья 
 мать — Серафима Лолиевна Давыдова (1898—1941).
 жена — Маргарита Викторовна Анастасьева, заслуженная артистка России, актриса МХАТа, автор книги «Век любви и печали».
 сын — Андрей Владленович Давыдов (род. 2 июля 1951), заслуженный артист России, актёр МХАТа.
 внуки — Люба и Феликс.

Творчество

Театральные работы 
 1948 — «Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака; постановка В. Я. Станицына и Н. М. Горчакова — Апрель
 1950 — «Вторая любовь» Е. Ю. Мальцева и Н. А. Венкстер; постановка В. Я. Станицына — Родион Терентьевич Васильцов
 1953 — «Домби и сын» Ч. Диккенса; постановка В. Я. Станицына — Керкер (ввод)
 1956 — «Идеальный муж» О. Уайльда; постановка В. Я. Станицына — Лорд Горинг (ввод)
 1960 — «Кукольный дом» Г. Ибсена; постановка М. М. Тарханова — Крогстед
 1961 — «На дне» М. Горького — Барон
 1966 — «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского; постановка Б. Н. Ливанова — Иван Фёдорович Карамазов (ввод)
 1968 — «Дни Турбиных» М. А. Булгакова — полковник Владимир Робертович Тальберг
  — «Три сестры» А. П. Чехова; постановка В. И. Немирович-Данченко  — Фёдор Ильич Кулыгин
  — «Чайка» А. П. Чехова; постановка Б. Н. Ливанова — Евгений Сергеевич Дорн
  — «Враги» А. М. Горького; постановка В. Немировича-Данченко и М. Кедрова — Николай Скроботов
  — «Сталевары» Г. К. Бокарева; постановка О. Н. Ефремова — сталевар Сартаков
  — «Дачники» А. М. Горького — Двоеточие Семён Семёнович
  — «Чайка» А. П. Чехова; постановка О. Н. Ефремова — Сорин
  — «Амадей» П. Шеффера; постановка М. Г. Розовского — Иосиф II
 1987 — «Иванов» А. П. Чехова; постановка О. Н. Ефремова — Павел Кириллович Лебедев
 1988 — «Дядя Ваня» А. П. Чехова; постановка О. Н. Ефремова — Александр Владимирович Серебряков
  — «Чайка» А. П. Чехова; постановка О. Н. Ефремова (возобновление) — Евгений Сергеевич Дорн
  — «Три сестры» А. П. Чехова; постановка О. Н. Ефремова — Ферапонт

Фильмография 

  — Иван Грозный — опричник
  — Встреча на Эльбе — майор (позже полковник) Никита Кузьмин, советский военный комендант
  — Кубанские казаки — коневод Николай Матвеевич Ковылёв
  — Застава в горах — старший лейтенант Сергей Лунин, заместитель начальника пограничной заставы
  — Хождение по мукам (Ч. 1: Сёстры) — поэт-декадент Алексей Алексеевич Бессонов 
  — Аэродром не принимает — Андрей Кулыгин
  — Человек-амфибия — журналист Ольсен
  — Теперь пусть уходит — сэр Эдмунд Кендл
  — Чрезвычайное поручение — лидер крайкома большевиков
  — Выстрел — полковник
  — За нами Москва — командарм
  — Освобождение — Константин Константинович Рокоссовский
  — Звезда в ночи — Стасов
  — Табачный капитан — Пётр I
  — Семнадцать мгновений весны — сотрудник Даллеса
  — Обретёшь в бою — Прокофьев
  — Диалог — редактор журнала
  — Солдаты свободы — Константин Константинович Рокоссовский
  — Алые погоны — генерал-майор Степан Тимофеевич Пашков
  — Сицилианская защита — генерал милиции Андрей Николаевич Панкратов
  — Крепыш — князь
  — Пробуждение — губернатор
  — ТАСС уполномочен заявить — Ерёмин, представитель МИД СССР
  — Этот фантастический мир (вып. 12) — адвокат
  — Вишнёвый сад — Леонид Андреевич Гаев
  — Трагедия века — Константин Константинович Рокоссовский (хроника)
  — Великий полководец Георгий Жуков — Константин Константинович Рокоссовский (хроника)
  — Чехов и Ко — «благородный отец»
  — Зависть богов — Владимир Никифорович, отец Сони
  — Тайны дворцовых переворотов. Завещание императора — Дмитрий Михайлович Голицын
  — Тайны дворцовых переворотов. Вторая невеста императора — Дмитрий Михайлович Голицын
  — Тайны дворцовых переворотов. Смерть юного императора — Дмитрий Михайлович Голицын
  — Красная площадь
  — Утомленные солнцем 2: Цитадель — Всеволод Константинович

Интервью и документальные записи 
 Исторические хроники. 1963: Иннокентий Смоктуновский.

Награды и премии 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (14 июля 2004) — за большой вклад в развитие театрального искусства
 Орден Почёта (23 октября 1998) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства и в связи со 100-летием Московского Художественного академического театра
 Орден Дружбы народов (1984)
 Орден «Знак Почёта» (6 марта 1950) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием
 Народный артист РСФСР (1969)
 Заслуженный артист РСФСР (1959)
 Благодарность Президента Российской Федерации (23 апреля 2009) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность
 Благодарность Министра культуры Российской Федерации (9 января 2004) — за многолетний плодотворный труд и в связи с 80-летием со дня рождения
 Сталинская премия первой степени (1950) — за исполнение роли майора Никиты Кузьмина в фильме «Встреча на Эльбе» (1949)
 Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение роли Родиона Терентьевича Васильцова в спектакле «Вторая любовь» Е. Ю. Мальцева и Н. А. Венкстер
 Государственная премия Российской Федерации (1997) — за пропаганду и развитие творческих идей К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Члены КПСС
Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Похороненные на Ваганьковском кладбище